Axel Kulle ist der Name folgender Personen:

* Axel Kulle (Maler, 1846) (1846–1908), schwedischer Maler
 Axel Kulle (Maler, 1882) (1882–1964), schwedischer Maler
 Axel Kulle (Maler, 1891) (1891–1964), schwedischer Maler